Jean Chalopin peut désigner :

 Jean Chalopin (1920-2008), homme politique français ;
 Jean Chalopin (1950-), producteur et scénariste français.